Мендес може да се отнася за:
 Арналдо Тамайо Мендес (р. 1942), кубински космонавт
 Ева Мендес (р. 1974), американска актриса
 Конча Мендес (1898 – 1986), испанска писателка
 Роса Мендес (р. 1979), канадска кечистка
 Сам Мендес (р. 1965), английски режисьор
 Хусто Сиера Мендес (1848 – 1912), мексикански писател
 Шон Мендес (р. 1998), канадски певец
 Мендес () – гръцкото име на древноегипетския град Джедет, съвременният Тел ал-Руба